Натуральне число 1605
 1605 рік до нашої ери
 1605 рік нашої ери